Константин (Генри) Андрусышин (19 июня 1907, Виннипег, Манитоба — 13 мая 1983, Саскатун, Саскачеван) — канадский славист, языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель. Доктор философии. Профессор Саскачеванского университета. Член Королевского общества Канады и Научного общества имени Тараса Шевченко.

Биография 
Родился в Виннипеге, в семье эмигрантов из Калушского повята. Посещал в Виннипеге частную украинскую начальную школу им. св. Николая (ныне — Школа Непорочного Сердца Марии), в 1920 году поступил в Школу Прованше (фр. L'École Provencher) в Сен-Бонифасе, которую окончил в 1924 году.

Изучал французскую и английскую литературу в университете Манитобы, где в 1929 году получил степень бакалавра, а в 1930 — магистра. С 1930 по 1931 год изучал французскую литературу в Сорбонне. Затем преподавал украинский язык и литературу в украинских школах и вечерних курсах в Виннипеге.

С 1936 по 1940 годы учился в университете Торонто, где в 1940 году защитил докторскую диссертацию.

С 1944 по 1945 годы обучался в Гарвардском университете.

С 1945 года возглавил кафедру украинского языка и литературы в Саскачеванском университете, а с 1950 по 1975 годы возглавлял в нём отделение славистики.

В 1964 году был избран членом Королевского общества Канады.

Награждён Медалью к Столетию Канады и Шевченковской медалью.

Творческая деятельность 
Перевёл на английский язык произведения И. Франко, В. Стефаника, М. Коцюбинского, М. Хвылевого.

Был автором большого числа статей и лексикографом «Большого украино-английского словаря» (1955 год); был составителем Антологии украинской поэзии, автором вступительной части и биографических справок о поэтах, автором ряда учебников. Написал вступление и примечания к книге «Поэтические произведения» Т. Шевченко (почти полного издания Кобзаря, изданном на английском языке в Торонто в 1964 году).

Был членом комитета по введению украинского языка в средние государственные школы провинции Саскачеван.

Ссылки 
 О. О. Ковальчук. Андрусишин Костянтин. // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України.- К.: В-во «Наукова думка», 2003. — 688 с.: іл. 966-00-0734-5 
 Шевченківський словник: У двох томах / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Академії Наук УРСР. — К.: Головна редакція УРЕ, 1978.
 Енциклопедія українознавства. У 10-х т. / Гол. ред. Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.
 Dutka June, The Grace of Passing: Constantine H. Andrysyshen — The Odyssey of a Slavist, CIUS, 2000, 125 p. (англ.)
 «Українці в світі»: Костянтин Андрусишин
 Constantine Henry Andrusyshen, (1907-83)
 The Grace of Passing (biography) 
 FIRST to introduce Ukrainian language and literature courses at a Canadian university. 1945 
 Peter Melnycky’s review of The Grace of Passing in Harvard Ukrainian Studies, Vol. XXIII, Nos. 3-4, pp. 187—192 

Выпускники Манитобского университета